Максим Шевцов (род. 9 марта 2001, Зеленоград) — российский регбист, выступающий за клуб «Слава» (Москва) и сборную России по регби (U20). Играет на позиции флай-хава (10 номер) и фулл-бэка (15 номер). Чемпион Высшей лиги по регби в составе «Динамо».

Карьера 
Родился и вырос в Зеленограде в регбийной семье, отец играл в регби и привил сыну любовь к этому виду спорта. Воспитанник СШОР 111 и РК «Зеленоград».

РК «Зеленоград»

«Динамо» Москва 
Шевцов присоединился к «Динамо» весной 2020 года и вместе с командой выиграл Высшую лигу, завоевав право выступать в Премьер-лиге. В первом же сезоне в РПЛ стал игроком основного состава, набирал очки в матчах с «Металлургом», «Красным Яром», «Локомотивом-Пенза», в матче со стрелой сделал хет-трик из попыток. В начале 2023 года перешел в «Славу».

В сборной 
Играл за юношескую сборную России с 2018 года, бронзовый призер в составе сборной до 20 лет на Чемпионате Европы в Коимбре. В матче за третье место против сборной Нидерландов стал автором двух попыток. Также был добавлен в расширенный список основной Сборной команды России по регби.

Примечания 

Регбисты России